Pace (Florida), plaats in Florida (VS)
 Pace (Mississippi), plaats in Mississippi (VS)
 Pace (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
 een familienaam, zoals bij Jamie Pace (1977), Maltees voetballer
 Pace (2020), Britse film uit 2020 

Als letterwoord:
 Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, orgaan van de Raad van Europa

 pace is ook Engels voor 'pas', 'stap', zoals in pacemaker
 en Italiaans voor vrede

 Pacé (Ille-et-Vilaine)
 Pacé (Orne)